Evonne Goolagong e Helen Cawley hanno battuto in finale Lesley Bowrey e Renáta Tomanová 8-1.

Teste di serie

 Evonne Goolagong /  Helen Cawley (Campionesse)
 Lesley Bowrey /  Renáta Tomanová (finale)

 Sue Barker /  Michelle Tyler (quarti di finale)
 Heidi Eisterlehner /  Helga Masthoff (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1976